Змагання з біатлону в індивідуальних перегонах серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 7 лютого в місті Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка).

Чинна олімпійська чемпіонка Ганна Еберг кваліфікувалася на Олімпіаду. Володарка срібної медалі Ігор-2018 Анастасія Кузьміна завершила спортивну кар'єру, як і бронзова медалістка Лаура Дальмаєр. Перед Олімпійськими іграми Марте Ольсбу-Рейселанд очолювала загальний залік Кубка світу 2021—2022, а в заліку індивідуальних перегонів перед вела Маркета Давідова. Ганна Еберг посідала 5-те місце в загальному заліку.

Кваліфікація

Результати

Примітки 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022